Wapen van Zeeland (provincie)
 Wapen van Zeeland (Noord-Brabant)